Ferris Bueller ist der Name folgender Personen:

* Ferris Bueller, ein Pseudonym von Sören Bühler (* 1971), deutscher Musiker

Ferris Bueller ist der Name folgender fiktiven Personen:

 Ferris Bueller, Hauptfigur des Films Ferris macht blau